Уакатане — город на Острове Северный Новой Зеландии, центр регионального совета Бей-оф-Пленти. Факатане находится на расстоянии 90 км к востоку от Тауранги и 98 км к северо-востоку от Роторуа, в устье реки Факатане. Население города составляет 18 000 человек, ещё 15 000 проживает в окрестностях и в прилегающих населенных пунктах. Из 33 000 жителей района около 40 % имеют корни маори. Факатане сильно пострадал от землетрясения 1987 года.

Промышленность и туризм 
Основные занятия населения Факатане: лесоводство, животноводство, рыболовство, туризм и мелкие производства. Бумажная фабрика обеспечивает выпуск местной газеты. Через Факатане туристы едут на Уайт-Айленд, где находится действующий вулкан. Остров расположен в 48 км к северу от Факатане.

Климат 
Климат морской, тёплый и очень влажный.

Города-побратимы 
  Камагая, Префектура Тиба, Япония

Примечания

Ссылки 
 Районный совет Факатане
 Информация о Факатане

Города Новой Зеландии